Евгений Михайлович Качан (род. 22 марта 1983, Красноярск, СССР) — российский футболист, защитник.

Карьера 
Футболом занимается с 1991 года. Первый тренер — Владимир Константинович Ярлыков.

В 2000 году перешёл в клуб «Металлург» (Красноярск), но отыграл только 30 минут в кубковом матче против «Амкара». В 2001 году был отдан в аренду в футбольный клуб «Чкаловец-Олимпик».

В 2005 году вместе с командой «Металлург» вышел в первый дивизион. В 2008—2009 годах играл за «КАМАЗ», «Факел» и липецкий «Металлург». С 2010 года — вновь в красноярской команде, переименованной сначала в «Металлург-Енисей», а потом в «Енисей». В 2013 году дошёл до 1/4 кубка России, где «Енисей» уступил ЦСКА 0:3. В «Енисее» играл до конца сезона 2015/2016.

В 2016 году пополнил ряды «Сибири», где стал важным игроком основного состава. В 2017 году дошёл до 1/4 кубка России, где «Сибирь» уступила Рубину 1:0. По итогам второй половины сезона занял третье место в голосовании болельщиков за лучшего игрока команды . По окончании сезона был отпущен из состава.

1 июля 2017 года перешёл в клуб «Сызрань-2003»

1 июня 2018 года контракт завершился, и 3 сентября 2018 года футболист перешёл в клуб «Волга» (Ульяновск)

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Енисей»
Игроки ФК «Чкаловец-Олимпик»
Игроки ФК «КАМАЗ»
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Металлург» Липецк
Игроки ФК «Сибирь»
Игроки ФК «Сызрань-2003»
Игроки ФК «Волга» Ульяновск